Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Ann Li ha sconfitto María Camila Osorio Serrano con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (primo turno)
  Tamara Zidanšek (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (primo turno)
  Camila Giorgi (semifinale)

 Viktorija Golubic (primo turno) 
 Zhang Shuai  (primo turno) 
 Clara Tauson (secondo turno) 
 Alison Riske (primo turno)

Wildcard 

  Rebeka Masarova (primo turno)
  Lucrezia Stefanini (primo turno)

 Nuria Párrizas Díaz (primo turno)

Qualificate 

  Aliona Bolsova (primo turno)
  Donna Vekić (secondo turno)               
  Jaqueline Cristian (secondo turno) 

<ol start="4">
 Wang Xinyu (secondo turno)  
 Stefanie Vögele (primo turno) 
 Mandy Minella (primo turno)

Lucky loser 

  Kaja Juvan (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa 

Tenerife Ladies Open 2021